Brick Wallace is een personage uit de soapserie Santa Barbara. Hij werd van 1984 tot 1987 door Richard Eden gespeeld.

Brick maakt in oktober 1984 zijn debuut als de chauffeur van de rijke dame Minx Lockridge. Er worden constant hints gegeven dat Brick van groot belang is voor Minx. De waarheid komt na een jaar uit: Brick is de zoon van Lionel Lockridge en Sophia Capwell. Minx haat de Capwells en wilde niet dat haar kleinzoon door deze familie zou worden opgevoed. Dus verwisselde ze na de geboorte twee baby's om. Brick werd opgevoed in het circus; de andere baby werd opgevoed door de Capwells.

Brick is erg verward door deze onthulling. Uiteindelijk staat hij toe dat zijn echte ouders deel uitmaken van zijn leven.

Eind 1985 trouwt Brick met Amy Perkins. Ze sterft een jaar later, waardoor Brick alleen staat voor de zorg van zoon Johnny. In 1987 krijgt hij een relatie met Jane Wilson. Samen verlaten ze Santa Barbara.

Richard Eden werd voor deze rol genomineerd voor een Emmy Award.

Personage uit Santa Barbara